Babb steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Babb (Montana) im Glacier County
 Babb (Washington) im Spokane County
 Babb Corner im Cumberland County, Maine

Fließgewässer:
 Babb Brook, Fließgewässer im Sullivan County, New Hampshire
 Babb Run, Fließgewässer im Summit County, Ohio

sonstige:
 Babb Airport, Airport im Glacier County, Montana
 Babb Lake, See im Union County, Arkansas
 Babb Slough, See im Marshall County, Illinois
 Babb Mine, Mine im Livingston County, Kentucky
 Babb Park, Park im Webster Parish, Louisiana
 Babb Run Park, Park im Summit County, Ohio

Babb ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Babb (1873–1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Chris Babb (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Glenn Babb (* 1943), südafrikanischer Politiker und Diplomat
 Kristen Babb-Sprague (* 1968), US-amerikanische Synchronschwimmerin 
 Kroger Babb (1906–1980), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent
 Michael Babb (* 1963), britischer Sportschütze
 Nick Weiler-Babb (* 1995), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Phil Babb (* 1970), irischer Fußballspieler
 Sanora Babb (1907–2005), US-amerikanische Autorin, Journalistin und Poetin
 Walter Babb (* 1940), sambischer Hürdensprinter

BABB steht für:
 Benzyl Alcohol / Benzyl Benzoate, Mischung aus Benzylalkohol und Benzoesäurebenzylester

Siehe auch:
 Karl Bapp (1863–1940), deutscher Lehrer und Altphilologe
 BAB
 Baab